T4, t4 ali T-4 je lahko oznaka za:

 Akcija T4 (Aktion T4), nacistični program za eliminacijo invalidov in duševnih bolnikov
 P/2001 T4 (NEAT), delovna oznaka za komet NEAT 8
 Sojuz T-4, sovjetska vesoljska odprava programa Sojuz
 Suhoj T-4, sovjetski strateški bombnik
 Tatra T4, tramvaj češkega podjetja Tatra
 Tiroksin (T4), ščitnični hormon